La sección femenina del Sporting Clube de Portugal es un club de fútbol femenino de la ciudad de Lisboa, Portugal.

Jugadoras

Plantel actual 

|-

|-

Palmarés 
 Campeonato Nacional (2): 2016-17, 2017-18
 Copa de Portugal (2): 2016-17, 2017-18

Referencias 

Deporte en Lisboa